Le signe CRMH peut faire référence : 
 à la Conservation régionale des monuments historiques, instance régionale du Ministère de la Culture français, dépendant d'une DRAC, chargée de l’étude et de la protection des monuments historiques ;
 au Conservateur régional des monuments historiques, dirigeant une Conservation régionale des Monuments historiques ;
 au Centre de recherches sur les monuments historiques du Ministère de la Culture français, ancien Office de documentation, chargé de mettre à disposition la documentation relative aux monuments historiques.
 aux Cahiers de recherches médiévales et humanistes, revue interdisciplinaire publiant des travaux de recherche portant sur la période médiévale.

Sigle de 4 caractères
Politique du patrimoine en France